Il doppio del Romanian Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Aleksandar Kitinov e Johan Landsberg erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Kitinov con Lovro Zovko e Landsberg con Karsten Braasch.

Kitinov e Zovko hanno perso nel 1º turno contro Galo Blanco e Juan Antonio Marín.

Braasch e Landsberg hanno perso nei quarti di finale contro Juan Ignacio Carrasco e Álex López Morón.

Jens Knippschild e Peter Nyborg hanno battuto in finale 6–3, 6–3 Emilio Benfele Álvarez e Andrés Schneiter.

Teste di serie
 Karsten Braasch /  Johan Landsberg (quarti di finale)
 Massimo Bertolini /  Cristian Brandi (quarti di finale)
 Aleksandar Kitinov /  Lovro Zovko (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez /  Andrés Schneiter (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Romanian Open 2002
ATP Tour 2002